Distretto di Oberhasli – distretto svizzero del Canton Berna
Capra Oberhasli – razza di capre, originaria dell'omonimo distretto